Mangum Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mangum Township (North Carolina)
 Mangum Township (Oklahoma)